Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wilcox () :
comté de Wilcox, situé dans l'État de l'Alabama ;
comté de Wilcox, situé dans l'État de Géorgie.